DSL kan syfta på

 Digital Subscriber Line, en teknik för att överföra stora mängder data över telefonledningar av koppar
 Damn Small Linux, en variant av Knoppix Linux
 Domain Specific Language